Годао 211 (G211, 211国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Иньчуань (Нинся-Хуэйский автономный район) и заканчивается в городе субпровинциального значения Сиань (провинция Шэньси).

Дорога проходит через провинции Ганьсу и Шэньси, а также Нинся-Хуэйский автономный район.

Общая протяженность дороги составляет 691 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 
 国道 （国家级干线公路)
 国道

Дороги Китая
Транспорт Нинся-Хуэйского автономного района
Транспорт провинции Ганьсу
Транспорт провинции Шэньси